CQI est un sigle pouvant signifier :
 Channel quality indicator, une mesure de la qualité de l'onde radio reçue par un  téléphone mobile ; cette mesure est utilisé pour les téléphones mobiles UMTS et LTE ;
 contrôle de qualité interne, en biologie, un échantillon connu permettant de valider la technique d'analyse utilisée pour analyser des échantillons inconnus.

Réseau de téléphonie mobile